Juribei (russisch ) ist der Name
 eines Dorfes im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen (Russland), siehe Juribei (Ort)

 zweier in die Karasee mündender Flüsse in Russland:
 Juribei (Gydan) auf der Gydan-Halbinsel
 Juribei (Jamal) auf der Jamal-Halbinsel